Bulwar Zachodzącego Słońca – ulica w Los Angeles
 Bulwar Zachodzącego Słońca – amerykański film w reżyserii Billy’ego Wildera
 Bulwar Zachodzącego Słońca – brytyjski musical